Andrew Ritchie peut faire référence à :

 Andrew Ritchie (Brompton) (né 1947), fondateur de Brompton Bicycle Ltd.
 Andy Ritchie) (né 1960), joueur de football anglais
 Andy Ritchie (né 1956), joueur de football écossais
 Andrew Ritchie (officier de l'armée britannique) (né 1953), directeur du Goodenough College, ancien commandant de la Royal Military Academy Sandhurst
 Andy Ritchie (né 1958), nageur canadien
 Andrew Ritchie, historien du cyclisme associé à Marshall Taylor
 Andrew Jackson Ritchie (1868–1948), représentant de l'Etat de Géorgie, aux États-Unis